Evanescence може значити:

 «Evanescence» — американський рок-гурт.
 «Evanescence» — альбом гурту.
 «Evanescence EP» — міні-альбом гурту.
 «Evanescence» — альбом Марії Шнайдер.
 «Evanescence» — альбом гурту «Scorn».